Teleguiado pode se referir a:
Míssil teleguiado
Tanque teleguiado
Teleguiado (programa televisivo)

Desambiguação